Preissac steht für:
 den okzitanischen Namen der Gemeinde Pressac, Département Vienne, Frankreich
 Preissac (Québec), Ort in der kanadischen Provinz Québec

Siehe auch:
 Pressac (Begriffsklärung)